Agricole est un nom propre et un adjectif. Comme adjectif, il signifie relatif à l'agriculture.

Agricol est un nom propre.

Prénom ou patronyme 
Agricole est un prénom essentiellement masculin, peu usité aujourd'hui, issu du patronyme latin .

Agricole peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique du décès
 Agricole de Bologne († v. 304), maitre mort martyr avec son esclave Vital ; fêté le 4 novembre
 Agricole de Tongres († 420), évêque de l'ancien diocèse de Tongres ; fêté le 5 février
 Agricole de Chalon († 580), évêque de Chalon-sur-Saône ; fêté le 17 mars
 Agricole de Nevers († 594), ou Agricola, Aigle, Arille, évêque de Nevers en Bourgogne ; fêté le 26 février
 Agricole (), ou Agricol, neveu de saint Remi, aida saint Loup à évangéliser la région de Soissons ; fêté le 20 octobre ; peut-être le même que Agricole de Chalon ci-dessus
 Agricol d'Avignon († ), ou Agricola ou Agricol ou Arigle, fils de saint Magne, moine de Lérins, puis évêque d'Avignon dans le Comtat Venaissin ; fêté le 2 septembre

Références 

Homonymie de prénom